Megan Rain (Palm Springs, 13 de junho de 1996) é uma atriz pornográfica americana.

Biografia 
Rain nasceu em Palm Springs em uma família nativa americana com descendência peruana e italiana. Entrou na indústria pornô com 18 anos no ano de 2014.

Em 2016 foi nomeada para a premiação AVN Award para os títulos de melhor atriz e melhor cena em trio M-H-M pelo filme Adriana's a Slut com Chris Stokes e Adriana Chechik. Em 2017 conseguiu Prêmio AVN por melhor cena de sexo anal por Anal Models junto com Manuel Ferrara.

Milestones
 Primeiro anal em Amateur Girlfriend Anal (31 de dezembro, 2014), Mofos; relançado em Let's Try Anal 20 (7 de janeiro, 2016)

Premios e Indicações

Ligações externas 

 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Palm Springs